Niemcy:
 Mützenich – dzielnica Monschau
 Mützenich – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Rolf Mützenich – niemiecki polityk